Pathfinder ( stopař, průzkumník) může znamenat:
astronomie
 Mars Pathfinder – průzkumná sonda NASA
 Pathfinder (raketoplán) – testovací maketa raketoplánu (OV-098)
informatika
 Path Finder – souborový manažer pro Mac OS X
 algoritmus hledání cesty v bludišti
 pathfinder.com – jeden z prvních internetových portálů
film
 Pathfinder (film, 1987) – norský film
 Pathfinder (film, 2007) – americký akční film
dopravní prostředek
 Nissan Pathfinder – SUV automobilky Nissan

vojenství
 Třída Pathfinder, třída lehkých křižníků Royal Navy
 Třída Pathfinder (1993), třída výzkumných lodí amerického námořnictva

ostatní
 Klub Pathfinder – volnočasová organizace pro děti a mládež v rámci církve Adventistů sedmého dne
 Pathfinder RPG – stolní hra na hrdiny založená na D&D verze 3

Externí odkazy